Личвил има више значења:
 Личвил (Оклахома)
 Личвил (Арканзас)
 Личвил (Северна Дакота)